Дисперсия може да се отнася за:
 Дисперсия (оптика);
 Дисперсия (теория на вероятностите).

Вижте също 
 Дисперсна система